Slovo unifikace má více významů:

 Unifikace (logika)
 Unifikace (strojírenství) – prostřednictvím technických norem
 Unifikace práva

Související články 
 Normalizace (rozcestník)
 Standardizace